Pinhalzinho ist der Name folgender Gemeinden in Brasilien:

 Pinhalzinho (Santa Catarina), Bundesstaat Santa Catarina 
 Pinhalzinho (São Paulo), Bundesstaat São Paulo